Solidaris (landsbond), de landsbond van de socialistische ziekenfondsen in België
 Solidaris Antwerpen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Solidaris Brabant,  een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Solidaris Limburg, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Solidaris Oost-Vlaanderen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Solidaris Wallonie, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 Solidaris West-Vlaanderen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds